Vareilles ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Vareilles (Creuse), Gemeinde im Département Creuse
 Vareilles (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Vareilles (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne